Скоропис-Йолтуховський Олександр Філаретович (10 липня 1880 Старо-Христище, Ольгопільського повіту (за іншою версією Миролюбівка (Піщанський район)) — 8 березня 1946) — український громадський, політичний та державний діяч, публіцист, автор розвідок на економічні та політичні теми.
 Йолтуховський Микола Михайлович (09.03.1940 — 09.12.2008) — український військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Йолтуховський Микола Павлович (17 грудня 1941 (за документами 02.01.1942), село Явтухи, нині Деражнянський район Хмельницька область) — український краєзнавець.